Carlos Coloma (militair) (1566-1637), Spaans militair commandant, diplomaat en auteur
Carlos Coloma (wielrenner) (1981), Spaans mountainebiker